Червень — шостий місяць року в григоріанському календарі
 Червень — село в Україні, в Підгаєцькому районі Тернопільській області
 Червень — місто в Білорусі, центр Червенського району Могильовської області
 Червен, Червень — історичне місто у Волинській землі, центр удільного князівства